Lumban Silintong (Balige), een plaats in Indonesië
Lumban Silintong (Pagaran), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing